Landsteiner kan syfta på:

Karl Landsteiner (1868–1943), en österrikisk biolog
Landsteiners regel – en regel inom immunologin uppkallad efter Karl Landsteiner